Heinlein:
 Robert Anson Heinlein (1907–1988) – amerykański pisarz science fiction
 (6371) Heinlein (1985 GS) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid